Escamps kan syfta på:
 Escamps, Lot
 Escamps, Yonne